Лас Маравиљас има више значења:

 Лас Маравиљас (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Маравиљас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Маравиљас (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Маравиљас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Маравиљас (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Маравиљас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Маравиљас, Кампо Менонита (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Маравиљас (Окампо, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Маравиљас, Провиденсија (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Маравиљас (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас, Сан Рамон (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас, Песнапак (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Маравиљас (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Маравиљас (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Маравиљас (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Маравиљас (Окампо, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Маравиљас (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Маравиљас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Маравиљас (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Маравиљас (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Маравиљас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Маравиљас (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Маравиљас (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Маравиљас (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Маравиљас (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Маравиљас (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Маравиљас (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Маравиљас (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Маравиљас (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Маравиљас (Екуандурео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Маравиљас (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Маравиљас (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Маравиљас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Маравиљас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Маравиљас (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Маравиљас (Сантијаго Ханика), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Маравиљас (Теотлалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Маравиљас (Тлапанала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Маравиљас (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Маравиљас (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Маравиљас (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Маравиљас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Маравиљас (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Маравиљас (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Маравиљас, Ранчо (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Маравиљас (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маравиљас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маравиљас (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маравиљас (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маравиљас (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маравиљас (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маравиљас (Ногалес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маравиљас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маравиљас (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маравиљас (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маравиљас (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маравиљас (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маравиљас, Раул Реал Переа (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маравиљас (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маравиљас (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маравиљас (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Маравиљас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Маравиљас, Ел Потреро (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику